Ла Ресурексион има више значења:

 Ла Ресурексион (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресурексион (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ресурексион (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику